Африканский эталонный алфавит () — впервые предложен в 1978 г. на конференции, организованной ЮНЕСКО в г. Ниамей, Нигер. Пересмотрен в 1982 г. На конференции было рекомендовано использовать для каждого звука отдельный знак вместо диграфов или триграфов. Данный алфавит напрямую связан с предлагавшимся ранее африканским алфавитом и является его дальнейшим развитием.

Версия 1978 года 
На конференции были опубликованы два доклада об алфавите, на английском и французском языках, причём версии алфавита в этих докладах не совпадали.

Версия 1982 года 
Авторами версии 1982 г. являются Михаэль Манн (Michael Mann) и Дэйвид Долби (David Dalby), участники Ниамейской конференции. Новый алфавит содержит 56 букв, из них некоторые полностью отличаются от версии 1978 г. Ещё одно ключевое отличие данного алфавита состоит в том, что в него включены только строчные буквы.

В проект также включены 10 диакритических знаков: акут (ˊ), гравис (ˋ), циркумфлекс (ˆ), гачек (ˇ), макрон (ˉ) — для обозначения тонов; тильда (˜) для обозначения назализации, точка снизу ( ̣) и макрон снизу (ˍ). Для некоторых гласных используется знак диерезис (¨).

Была предложена также клавиатура нового алфавита — для экономии предлагалось отказаться от заглавных букв и использовать освободившееся пространство для новых букв. Предложенная клавиатура так и не вошла в употребление. Тем не менее, предложенные новые буквы имеют смысл, поскольку отражают звуки, реально использующиеся в ряде африканских языков. С другой стороны, до настоящего времени в ряде алфавитов Африки используются двухбуквенные сочетания для некоторых звуков.

См. также 
 ISO 6438
 Стандартный алфавит Лепсиуса

Литература 
 Mann, Michael, and David Dalby. 1987. A thesaurus of African languages: A classified and annotated inventory of the spoken languages of Africa with an appendix on their written representation. London: Hans Zell Publishers.
 African Languages: Proceedings of the meeting of experts on the transcription and harmonization of African languages, Niamey (Niger), 17 — 21 July 1978 , Paris: UNESCO, 1981

Ссылки 
 http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=IntlNiameyKybd 
 
Фонетические алфавиты
Письменности языков Африки на основе латиницы